Volver puede referirse a:

 Volver, canal de televisión por cable de Argentina.
 Volver (1969), película chilena dirigida por Germán Becker, Juan Pablo Donoso, Alberto Paciella y Jorge Ruiz.
 Volver (1982), película argentina de David Lipszyc.
 Volver (2006), película española de Pedro Almodóvar.
 Volver, álbum de We Are the Grand.
 «Volver» (1935), tango compuesto e interpretado por Carlos Gardel.
 «Volver» (2015), versión del grupo Il Divo del tango de Gardel.
 «Volver» (2009), canción del álbum Las cosas son como son, de Ricardo Montaner.
 «Volver, volver» (1972), canción del compositor mexicano Fernando Z. Maldonado (1917-1996).

Enlaces externos